Виктор Фёдорович Бойченко (, посёлок Ларино, Донецкая область — 13 января 1966, Харьков) — украинский художник-график.

Биография 
Виктор Бойченко учился в Харьковском художественном училище с 1934 по 1938 годы и в Харьковском художественном институте с 1938 по 1941 годы; с 1946 по 1948) у Сергея Беседина, Алексея Кокеля, Семёна Прохорова.

В 1962 году Виктор Бойченко стал членом Союза художников Украины.

Умер 13 января 1966 года в Харькове.

Участие в выставках 
Участник республиканских и всесоюзных выставок с 1939 года:
 Всесоюзная выставка молодых художников, посвящённая 20-летию ВЛКСМ (Москва, 1939 г.);
 13-я областная художественная выставка (Харьков, 1954 г.);
 Художественная выставка «Советская Украина» (Киев, 1960 г.);
 Всесоюзная художественная выставка (Москва, 1961 г.);
 Республиканская художественная выставка (Киев, 1961 г.);
 Выставка «Советский книжный знак» (Ленинград, 1962 г.);
 2-я Всесоюзная выставка эстампа (Москва, 1962 г.);
 Выставка графики художников Харькова (Харьков, 1962 г.);
 Юбилейная художественная выставка, посвящённая 150-летию со дня рождения Тараса Шевченко (Киев, 1964 г.).

Творчество 
Картины: 
 «Стартовали» (1953 г.); 
Ксилографии: 
 «Харьковский парк им. Тараса Шевченко» (1960 г.); 
 «Первый снег» (1961 г.); 
 «Театр имени Тараса Шевченко в Харькове» (1962 г.); 
 «Колхозное стадо» (1963 г.); 
 «Шевченко на Аральском море» (1964 г.) и др. 
Автор ряда экслибрисов.

Литература 
При написании этой статьи использовался материал из библиографического словаря в 6-ти томах «Художники народов СССР». Том 2. М., «Искусство», 1972 г.

Художники СССР
Художники Украины
Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств